Dejmos (Deimos) – księżyc Marsa
 Dejmos (gr. Deimos, łac. Deimus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie trwogi, brat Fobosa